Етруск (Etruscus) е име на:

 Когномен на фамилията Херении
 Херений Етруск, римски император (249-251)
 Херения Етрусцила († 253 г.), Августа, съпруга на римския император Деций Траян
 Етруск, поет на епиграми по времето на Домициан (81-96)

Други:
 Crocus etruscus, тоскански крокус от семейство перуникови

Вижте също 
 Етруски